Offene Bauweise steht für:
 eine Art der Bebauung eines Baugrundstücks, siehe Offene Bauweise (Baurecht)
 eine Konstruktionsweise von Geräten und technischen Instrumenten, siehe Offene Bauweise (Gerätebau)
 eine Methode der Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen außerhalb von Gebäuden, siehe Offene Bauweise (Leitungsbau)
 eine Konstruktionsweise für Untertunnelungen, siehe Tunnelbau#Offene Bauweise
 eine Herstellungsweise von Musikinstrumenten, siehe Offene Bauweise (Musikinstrumentenbau)